Segmentazione – in biologia, processo in cui l'ovulo fecondato subisce una serie di divisioni mitotiche
 Segmentazione – una delle strategie fondamentali del marketing
 Segmentazione – in informatica, tecnica di gestione della memoria
 Segmentazione – nell'elaborazione digitale delle immagini, processo di partizione di un'immagine in regioni significative
 Segmentazione – in linguistica, scomposizione del messaggio linguistico in unità minori

Pagine correlate
 Segmento (disambigua)